Černoch bzw. Csernoch ist der Familienname folgender Personen:

 János Csernoch (auch Jan Černoch, 1852–1927), Geistlicher, Erzbischof von Esztergom, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Karel Černoch (1943–2007), tschechischer Sänger, Komponist und Moderator
 Pavel Černoch, tschechischer Opernsänger der Stimmlage Tenor